Il singolare del torneo di tennis Lubeck Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Peter Wessels che ha battuto in finale Michael Kohlmann 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Martin Sinner (quarti di finale)
 Gianluca Pozzi (primo turno)
 Rainer Schüttler (primo turno)
 Andrei Pavel (primo turno)

 Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Ján Krošlák (primo turno)
 Marco Meneschincheri (primo turno)
 Frederik Fetterlein (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lubeck Challenger 1998